«Убе́й свои́х друзе́й» () — британская криминальная чёрная комедия режиссёра Оуэна Харриса, основанная на одноимённом романе Джона Найвена. В фильме сыграли Николас Холт, Крейг Робертс, Том Райли и Джорджия Кинг. Мировая премьера состоялась на Кинофестивале в Торонто в 2015 году.

Сюжет 
Лондон, 1997 год. Британская музыкальная индустрия находится на пике популярности. Двадцатисемилетний менеджер Стивен Стелфокс пытается пробиться в музыкальный бизнес, в мир, где «никто ничего не знает», и где успех карьеры зависит от банального случая. Подпитываясь жадностью, амбициями и принимая наркотики, Стелфокс живёт мечтой, что когда-нибудь он найдёт свой настоящий хит. Но по мере того, как индустрия начинает меняться, Стивен решает пойти на крайние меры, чтобы осуществить свою мечту и не лишиться работы.

В ролях

Производство 
12 февраля 2014 года Николас Холт присоединился к фильму, чтобы сыграть главную роль Стивена Стелфокса. 3 марта 2014 года Джим Пиддок присоединился к актёрскому составу, чтобы сыграть Дерека Соммерса.

Основные съёмки начались 10 марта 2014 года в Лондоне и продолжались пять недель.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 25 % на основе 56 рецензий со средним баллом 4.5 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 45 из 100 на основе 19 рецензии критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Рецензии

Примечания

Ссылки 

Фильмы Великобритании 2015 года
Кинокомедии 2015 года
Чёрные комедии 2010-х годов
Музыкальные фильмы Великобритании
Сатирические фильмы Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Чёрные комедии Великобритании
Криминальные комедии
Фильмы на английском языке
Экранизации романов Великобритании‎
Фильмы о музыкантах
Фильмы StudioCanal